Kasjmir, Kasjmier of Kashmir kan verwijzen naar:

 Jammu en Kasjmir (gebied) of (verkort) Kasjmir; een gebied in Azië, verspreid over China, India en Pakistan en betwist door verschillende landen
 Azad Kasjmir; een autonoom gebied bestuurd door Pakistan
 Jammu en Kasjmir (staat); een voormalige deelstaat van India
 Jammu en Kasjmir (unieterritorium); een unieterritorium van India
 Kasjmier (wol); wol uit Kasjmir
 Kasjmirvallei; vallei van de rivier de Jhelum in Kasjmir 
 Kashmir (band); een Deense rockband
 Kashmir (nummer); een nummer van Led Zeppelin
 KSHMR; een Amerikaanse houseproducer
Zie ook:
 Kasjmirconflict; langlopend conflict over het Aziatische gebied Jammu en Kasjmir, tussen in hoofdzaak India en Pakistan.
 Eerste Kasjmiroorlog; oorlog in 1947 en 1948
 Tweede Kasjmiroorlog; oorlog in 1965
 Kasjmiri; een taal die voornamelijk in de Jammu en Kasjmir wordt gesproken
 Kasjmirbosmuis; een knaagdier uit het geslacht bosmuizen